Эредивизи 2005/2006 () — очередной сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб ПСВ. Сезон начался 12 августа 2005 года и завершился 16 апреля 2006 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры 

2005/2006
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006